Ozymandias kan syfta på:

Ozymandias – en dikt (sonett) av den |brittiske författaren Percy Bysshe Shelley
Ozymandias eller Osymandias – ett annat namn för den egyptiske faraon Ramses II
Ozymandias – ett namn som seriefiguren Adrian Veidt använder sig av i serieromanen Watchmen, se Lista över seriefigurer i Watchmen